Teolin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Teolin, un village de la voïvodie de Łódź.
 Teolin, un village de la voïvodie de Podlachie.